Самосозна́ние — сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других субъектов и мира вообще; это сознание человеком своего взаимодействия с объективным миром и миром субъективным (психикой), своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, действий.

В психологии 
В психологии самосознание понимается как психический феномен, сознание человеком себя в качестве субъекта деятельности, в результате которого представления человека о самом себе складываются в мысленный «образ-Я».

 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — , 1946.

Развитие самосознания 

Самосознание не изначальная данность, присущая человеку, а продукт развития. Однако зачаток сознания тождественности появляется уже у младенца, когда он начинает различать ощущения, вызванные внешними предметами, и ощущения, вызванные собственным телом, сознание «Я» — примерно с трёх лет, когда ребёнок начинает правильно употреблять личные местоимения. Осознание своих психических качеств и самооценка приобретают наибольшее значение в подростковом и юношеском возрасте. Но поскольку все эти компоненты взаимосвязаны, обогащение одного из них неизбежно видоизменяет всю систему.

Стадии (или этапы) развития самосознания:
 Открытие «Я» происходит в возрасте 1 года.
 К двум — трём годам человек начинает отделять результат своих действий от действий других и чётко сознаёт себя как деятеля.
 К семи годам формируется способность оценивать себя (самооценка).
 Подростковый и юношеский возраст — этап активного самопознания, поиска себя, своего стиля. Завершается период формирования социально-нравственных оценок.

На формирование самосознания влияют:
 Оценки окружающих и статус в группе сверстников.
 Соотношение «Я-реальное» и «Я-идеальное».
 Оценка результатов своей деятельности.

Компоненты самосознания 
Компоненты самосознания по В. С. Мерлину:
 сознание своей тождественности;
 сознание своего собственного «Я» как активного, деятельного начала;
 сознание своих психических свойств и качеств;
 определённая система социально-нравственных самооценок.

Все эти элементы связаны друг с другом функционально и генетически, но формируются они не одновременно.

Функции самосознания 
 Самопознание — получение информации о себе.
 Эмоционально-ценностное отношение к себе.
 Саморегуляция поведения.

Значение самосознания 
 Самосознание способствует достижению внутренней согласованности личности, тождественности самому себе в прошлом, настоящем и будущем.
 Определяет характер и особенности интерпретации приобретённого опыта.
 Служит источником ожиданий относительно себя и своего поведения.

В социальных науках 
В рамках социальных наук также используют термины «национальное самосознание», «этническое самосознание», «классовое самосознание», обозначающие сознание членами группы наличия данной группы, её особенностей и целей в социальном мире.

В философии 
В философии самосознание есть сознание сознанием самого себя, рефлексия сознания относительно себя. Самосознание одновременно понимается и как акт (деятельность) рефлексии сознанием себя, и как результат этой рефлексии — знание себя. Самосознание выступает условием того, что сознание сохраняет себя во времени — удерживает себя как одно и то же сознание. При этом говорят о единстве самосознания. В свою очередь, единство самосознания является условием всякого единства в мире (см. Кант). В строго философском смысле сознание есть всегда — оно не может ни начаться, ни прекратиться, поскольку в этом значении оно понимается как непосредственно само условие конституирования мира, как сам способ бытия и данности мира. Соответственно этому самосознание понимается как лежащее в основании всякого сознания единство субъекта.

См. также 
 Рефлексия
 Интроспекция
 Осознавание
 Cogito
 Самость
 Моральное самосознание
 Зеркальный тест

Ссылки 
 

Философские термины
Эпистемология
Аналитическая психология
Идентичность
Сознание
Самость